Олохов — фамилия:

 Олохов, Владимир Аполлонович — Георгиевский кавалер; генерал-лейтенант; 4 ноября 1914.
 Олохов, Фёдор Алексеевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 9644; 26 ноября 1855.

См. также 
 Олух